Рут Пфау (, полное имя Ruth Katherina Martha Pfau; 1929 — 2017) — немецкая монахиня и врач, посвятившая борьбе с проказой в Пакистане более 55 лет своей жизни.

Биография 
Родилась 9 сентября 1929 года в Лейпциге, Германия, в лютеранской семье; у неё было четыре сестры и один брат. 

Во время Второй мировой войны их дом был разрушен. По окончании войны она вместе со своей семьей переехала в Западную Германию. Выбрав медицину в качестве своей будущей карьеры, в 1950-х годах обучалась в Университете Майнца. В этот период времени она познакомилась с голландской христианкой, выжившей в концлагере и посвятившей свою жизнь «проповеди любви и прощения». После сдачи экзаменов Рут переехала в Марбург, где занималась клиническими исследованиями. 

В 1951 году она крестилась как евангелистская протестантка, в 1953 году была обращена в католицизм. Познакомилась с трудами Йозефа Пипера, присоединилась к католическому приходу, где на неё оказал большое влияние Романо Гвардини со своим трудом «». В 1957 году Рут Пфау отправилась в Париж и присоединилась к католическому ордену «Дочери Сердца Марии». Орден направил её на работу в южную часть Индии, но из-за отсутствия визы и путаницы с паспортом она остановилась в Пакистане. Рут путешествовала по различным частям Пакистана, а также пересекала границу в Афганистан для помощи населению этой страны. Находясь в Карачи, она случайно посетила колонию прокаженных на McLeod Road (ныне I. I. Chundrigar Road) недалеко от городского железнодорожного вокзала. Здесь она решила, что забота о пациентах будет ее жизненным призванием. С 1960 года вся оставшаяся её жизнь была посвящена народу Пакистана. Она начала лечение больных проказой в одном из домов в этом районе. Когда здесь был основан , в котором помощь прокажённым начал оказывать доктор I. K. Gill, она стала работать в нём. 

В 1979 году Рут Пфау была назначена федеральным советником по лечению проказы при Министерстве здравоохранения и социального обеспечения правительства Пакистана. Она работала в отдаленных районах Пакистана, где не было медицинских учреждений для больных проказой; собирала пожертвования в Германии и Пакистане; сотрудничала с больницами в Равалпинди и Карачи. В 1988 году, в знак признания ее заслуг перед страной, она получила пакистанское гражданство. Благодаря ее усилиям в 1996 году Всемирная организация здравоохранения объявила Пакистан одной из первых стран в Азии, которая стала контролировать проказу. Согласно газете , количество случаев проказы по всей стране значительно сократилось: с 19 398 в начале 1980-х годов до 531 в 2016 году.

9 сентября 1999 года архиепископ Карачи Симеон Перейра отслужил мессу в соборе Святого Патрика в честь 70-летия Пфау, на которой присутствовали как христиане, так и мусульмане. 

Умерла 10 августа 2017 года в Карачи в госпитале Aga Khan University Hospital, куда была госпитализирована 4 августа из-за респираторного заболевания. Государственные похороны Рут Пфау состоялись 19 сентября 2017 года. Отпевание прошло в соборе Святого Патрика, перед которым были подняты государственные флаги Пакистана и Ватикана. Гроб был покрыт пакистанским флагом, был выполнен 19-пушечный салют. Церемония похорон Рут Пфау транслировалась в прямом эфире на пакистанском телевидении. Она была похоронена на христианском кладбище  в Карачи.

Память 

 19 августа 2017 года   объявил о переименовании гражданской больницы в Карачи в больницу доктора Рут Пфау в знак признания её заслуг.
 В 2018 году особняк Рут Пфау в Карачи был преобразован в её дом-музей.
 9 сентября 2019 года Google почтил ее память специальным дудлом.

Литература 
 Mutaher, Zia (2004). Serving the Unserved: The Life of Dr Ruth Pfau. Karachi: City Press. ISBN 9698380728.

Примечания

Ссылки 
 The inspiring life of Ruth Pfau, leprosy doctor
 Dr. Ruth Pfau, Savior of Lepers in Pakistan, Dies at 87
 Sister Ruth Pfau, "Mother Teresa of Pakistan"
 Ruth Pfau: The physician and nun who fought tirelessly to drive leprosy into submission

Врачи Германии
Выпускники Майнцского университета